JMM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Harbour Heliport, Malmö, Svezia